Rhemen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Rhemen, Domherr in Münster
 Adolf von Rhemen zu Barensfeld (1855–1932), österreichischer Generaloberst

 Gottschalk von Rhemen (um 1275–nach 1343), Domherr in Münster
 Johann von Rhemen zu Barnsfeld, Domherr in Münster und Drost zu Gemen
 Johannes von Rhemen, Domherr in Münster

Siehe auch:
 Rhemen zu Barensfeld, Adelsgeschlecht